Brétignolles ou Bretignolles est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Bretignolles, commune française du département des Deux-Sèvres ;
 Brétignolles-le-Moulin, ancienne commune française du département de la Mayenne  ;
 Bretignolles-sur-Mer, commune française du département de la Vendée ;
 Housseau-Brétignolles, commune française du département de la Mayenne.

Architecture 
 Château des Brétignolles, château français situé sur la commune d'Anché dans le département d'Indre-et-Loire.

Toponymie française
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France